Slovo elektronika může znamenat:

 elektronika – elektrotechnický a vědní obor
 Elektronika IM – značka sovětských digitální her z 90. let 20. století
 elektronická hudba – hudební žánr
 spotřební elektronika – specializovaný obchodní sortiment elektronického zboží
 neformální označení pro část stroje nebo výrobku obsahující elektronický obvod
 elektronický průmysl
 Elektronika (časopis) – časopis věnovaný elektronice
 Electronic (hudební skupina) – anglická hudební skupina

Externí odkazy